Pawel Melnikow ist der Name folgender Personen:

* Pawel Iwanowitsch Melnikow (1818–1883), russischer Schriftsteller
 Pawel Petrowitsch Melnikow (1804–1880), russischer Eisenbahningenieur, Hochschullehrer und Politiker
 Pawel Wladimirowitsch Melnikow (* 1969), russischer Ruderer

Siehe auch:
 Melnikow